Akwaria / Oceanaria
 Miami Seaquarium na wyspie Virginia Key na granicy z Miami
 Florida Aquarium w Tampa
 Key West Aquarium w Key West
 Parker Manatee Aquarium działające w ramach South Florida Museum w Bradenton
 Mote Aquarium działające w ramach Mote Marine Laboratory w Sarasota
 Akwarium w Key Largo działające w ramach John Pennekamp Coral Reef State Park w Key Largo

Morskie parki rozrywki:
 Marineland of Florida w Marineland
 SeaWorld Orlando w Orlando

Delfinaria
 Dolphin Reserach Centre w Grassy Key

Zobacz też 
 Lista akwariów i oceanariów na świecie
 Lista delfinariów na świecie
 Lista morskich parków rozrywki na świecie

Floryda